Pension Schöller est une pièce de Wilhelm Jacoby, adaptée trois fois au cinéma par son fils Georg Jacoby :

 Pension Schöller en 1930.
 Pension Schöller en 1952.
 Pension Schöller en 1960.

Homonymie de titre